Los términos pokemon, chimó o chimú pueden referirse a:

 El Tower (o Alejandro), un tipo de tabaco;
 Chimo, el título de una marcha compuesta en 1964 por José María Ferrero Pastor;
 Chimo Lanuza Ortuño (nacido en 1957), un escritor y filólogo español;
 Chimo Bayo (nacido en 1961), un disc-jockey español.

HOLA5